Карл Бреверн: Бреверн, Карл фон (1704—1744) — тайный советник, российский дипломат, президент Академии наук, конференц-министр императрицы Елизаветы Петровны
 Бреверн, Карл Юльевич (1880—1943) — остзейский помещик, член IV Государственной думы от Эстляндской губернии